Giuseppe Fornaciari (calciatore)
Giuseppe Fornaciari (politico)